San Andrés  – Święty Andrzej

 Miejscowości w Gwatemali
 San Andrés – miasto w departamencie Petén
 San Andrés Villa Seca – miasto w departamencie Retalhuleu
 San Andrés Itzapa – miasto w departamencie Chimaltenango
 San Andrés Sajcabajá – miasto w departamencie El Quiché 
 San Andrés Semetabaj – miasto i siedziba gminy w departamencie Sololá
 Miejscowości w innych krajach
 San Andrés – miasto w Kolumbii, w departamencie San Andrés y Providencia
 San Andrés – miasto w Kolumbii, w departamencie Santander
 San Andrés Míxquic – meksykańska wieś w Dystrykcie Federalnym
 Gminy
 San Andrés del Rey – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guadalajara
 San Andrés de Llevaneras – gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona
 Inne
 San Andrés – wyspa na Morzu Karaibskim